Вієгаш () — португальська власна назва.

Особи 
 Гонсалу Вієгаш — магістр Авіського ордену (1176—1195).
 Жозе Мануел Пессанья Вієгаш — португальський дипломат.

Топоніми

Каштелу-Вієгаш — парафія.